Émile Magnien (1864-1937), personnalité politique française ;
 Émile Magnien (1914-1999), conservateur de musée et historien français.